Антоній Винницький (†1679) — український православний церковний діяч, Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси (1676—1679), екзарх Константинопольського патріархату.
 Винницький Василь Михайлович (*1938) — український мовознавець, доктор філологічних наук.
 Інокентій Винницький (1654—1700) — український православний релігійний діяч, єпископ Перемишльський, з 1691 року  — греко-католицький (унійний) єпископ Перемишльський.
 Винницький Сидір (1840—1922) — юрист, громадсько-політичний діяч Буковини кінця ХІХ ст., радник крайового суду, радник двору.
 Юрій Винницький (1660—1713) — єпископ Руської Унійної Церкви, Митрополит Київський, предстоятель Руської Унійної Церкви.

Див. також 
 Вінницький Андрій Васильович (1895—1970) — радянський кінорежисер науково-популярних фільмів, біолог.
 Василь Вінницький — руський князь.
 Люцина Вінницька (1928—2013) — польська актриса, журналістка і публіцистка.
 Вінницька Ольга Вікторівна (*1974) — українська співачка.
 Роберт Вінницький (*1985) — польський політик.